Genoveva van Parijs (422-502), Franse heilige
 Landericus van Parijs (?-ca. 661), bisschop van Parijs
 Gerard I van Parijs (ca. 728-779), graaf van Parijs
 Leuthard I van Parijs (ca. 760-na 816), Frankische edelman
 Jocelin van Parijs (?-886), bisschop van Parijs
 Adalhard van Parijs (ca. 830-890), edelman in West-Francië
 Adelheid van Parijs (853-901), koningin-gemaal van Frankrijk
 Philippe Van Parijs (1951), Belgisch econoom en filosoof
 Karen Van Parijs (1961), Belgisch actrice

Zie ook

 Van Parys (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam